Przełęcz Bukowska – przełęcz w Bieszczadach Zachodnich
 Przełęcz Bukowska – przełęcz w Beskidzie Małym